Эрик II (ок. 1090—1137) — король Дании (с 1134).
 Эрик II (1268—1299) — король Норвегии (1280—1299).
 Эрик II фон Поммерн-Волгаст (1418/1425—1474) — герцог Померании-Вольгаста, Померании-Слупска и Померании-Щецина.